Полифонт — полумифический царь Мессении, гераклид, брат Кресфонта.
 (216462) Полифонт — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.